The Younger Brother – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph
 The Younger Brother – cortometraggio del 1911 diretto da Bannister Merwin
 The Younger Brother – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Lily Film Company
 The Younger Brother – episodio della serie televisiva Leave It to Beaver, regia di David Butler (1962)